Николай Никитич Рочев (, Брыкаланск, РСФСР — , Сыктывкар, Республика Коми, Российская Федерация) — советский партийно-государственный деятель Коми АССР, учёный, фронтовик.

Первый секретарь Воркутинского горкома партии (1951—1952), заведующий отделом пропаганды и агитации Обкома КПСС Коми (1958—1968).

Кандидат исторических наук (1969). Первый директор Института языка, литературы и истории Коми при филиале АН СССР (1970—1985).

Биография 
Родился 22 мая 1922 года в селе Брыкаланск Ижемского района Коми.

По окончании в 1940 году Печорского педагогического училища работал секретарем Печорского окружного комитета ВЛКСМ по пропаганде и агитации.

В годы Великой Отечественной войны 
В июле 1941 года добровольно вступил в Красную Армию и был направлен в Череповецкое пехотное училище, ускоренный курс которого окончил в декабре 1941 года

21-летний лейтенант, командир взвода 82-миллиметровых батальонных минометов 274-г стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии.

В декабре 1942 года под Сталинградом был ранен, после госпиталя вернулся в свою дивизию, был назначен старшим офицером связи.

На 1944 год — начальник оперативной части — заместитель начальника штаба 168-го стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии. Член ВКП(б) с 1944 года.

В районе Ланчин, будучи командирован в 3 саперный батальон 168 стрелкового полка, заметив, что противник сосредотачивается на южном берегу р. Прут с задачей перейти на её северный берег и перерезать единственную шоссейную дорогу в тылу наших частей, товарищ Рочев с группой бойцов разминировал минное поле и взорвал мост.

В контрразведке «Смерш» 
В январе-июне 1945 года прошел курсы по подготовке оперативных сотрудников контрразведки при штабе 4-го Украинского фронта.

С июля 1945 по июль 1946 года — следователь контрразведки «Смерш» 18-й армии.

Участвовал в разгроме банд ОУН на Западной Украине, руководитель группы розыскников, на территории Чехословакии обезвредил диверсанта и карателя Тищенко.

Демобилизован в августе 1946 года.

После войны 
В 1946—1948 годах работал в Обкоме КПСС Коми инструктором, заведующим кадровым сектором.

В 1950-х годах — первый секретарь Ухтинского райкома партии.

1951—1952 — первый секретарь Воркутинского горкома партии.

В 1955 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, где в 1969 году окончил аспирантуру, защитил диссертацию кандидата исторических наук.

В 1958—1968 годах — заведующий отделом пропаганды и агитации Обкома КПСС Коми.

В 1968—1970 годах — заведующий отделом истории Коми филиала АН СССР.

Трижды избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР (1959—1963, 1963—1967, 1967—1971), был Председателем Верховного Совета Коми АССР (1963—1967).

В 1970—1985 годах — первый директор Института языка, литературы и истории Коми при филиале АН СССР.

Автор более 80 научных работ. Занимался вопросами истории Коми АССР послевоенных лет, область научных интересов — проблемы социально-политической истории Коми АССР.

Выйдя на пенсию занимался общественной и публицистической деятельностью.

Умер в 2004 году в Сыктывкаре.

Награды и признание 
Лауреат Государственной премии Коми АССР (1982) — за участие в издании «Истории Коми АССР с древнейших времен до наших дней».

Заслуженный работник культуры РСФСР (1982), Заслуженный работник культуры Коми АССР (1968).

За участие в Великой Отечественной войне награждён орденами Красной Звезды (1944), Отечественной войны II-й степени (1944) и I-й степени (1985), медалями «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда», чехословацкой медалью «За храбрость перед врагом».

В 1967 году награждён юбилейными знаком «50 лет ВЧК-КГБ» и медалью «50 лет Вооружённых Сил СССР».

За трудовые заслуги награждён Орденом Трудового Красного Знамени (1965), медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд».

Память 
В 2015 году в городе Сыктывкаре на корпусе Коми научного центра (ул. Коммунистическая, 26) открыта мемориальная доска в честь фронтовика, первого директора института Н. Н. Рочева.

Примечания

Источники 
 Рочев Николай Никитич // Республика Коми. Энциклопедия: в 3- т. / Рассохин Л.— Сыктывкар, 1999. — Т. 2. — С. 559.
 Рочев Николай Никитич // Ижемский районный историко-краеведческий музей
  Писал историю на фронте и в тылу // Книга Памяти Республики Коми т. 10 стр. 634
 Открытие мемориальной доски Н. Н. Рочеву // Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, 15.05.2015

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Участники Сталинградской битвы
Смерш
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Кандидаты исторических наук
Сотрудники Коми научного центра УрО РАН
Институт языка, литературы и истории (Коми научный центр)
Члены КПСС
Первые секретари Воркутинского горкома КПСС
Депутаты Верховного Совета Коми АССР
Председатели Президиума Верховного Совета Коми АССР